FNJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sunan, Pyongyang, Corea del Nord